Bernard Charbonneau – filosofo, insegnante e storico francese
 Christine Charbonneau – cantautrice canadese
 Louis Charbonneau-Lassay – storico, archeologo e incisore francese